Az Astana Qazaqstan Team (UCI-csapatkód: AST) egy professzionális országútikerékpár-csapat, amit az Astana Csoport támogat, amely kazah állami tulajdonban levő vállalatok egyesülése. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik. A csapat Kazahsztán fővárosáról, Asztanáról kapta a nevét. Legismertebb versenyzői Alexey Lutsenko, Miguel Ángel López és Gianni Moscon.

Keret (2023)

További információk 
 Hivatalos oldal 

Kerékpárcsapatok
Kazahsztán sportélete